Starheid en rigiditeit kunnen verwijzen naar:

starheid (economie)
rigiditeit (geneeskunde), als medische term
stijfheid of rigiditeit als term uit de mechanica en materiaalkunde